Gresham peut désigner :

Patronyme 

 Douglas Gresham, (né en 1945), producteur britannique ;
 Gloria Gresham, costumière américaine ;
 John Gresham Machen (1881-1937), théologien presbytérien ;
 Thomas Gresham (v. 1519-1579), marchand et financier anglais ;
 Walter Q. Gresham (1832–1895), homme politique américain ;
 William Lindsay Gresham, (1909-1962), écrivain américain.

Toponyme 

 Gresham (Illinois)
 Gresham (Nebraska)
 Gresham (Oregon)
 Gresham (Wisconsin)

Divers 
 Gresham's School, école prestigieuse d'Angleterre ;
 Gresham College, établissement d'enseignement supérieur;
 Le palais Gresham, à Budapest.

Voir aussi 
 Grissom
 Grisham

Homonymie de monument
Homonymie de localités aux États-Unis